D’Andrea ist der Familienname folgender Personen:

 Franco D’Andrea (* 1941), italienischer Pianist, Keyboarder und Komponist des Modern Jazz
 Girolamo d’Andrea (1812–1868), italienischer Kardinal
 Luca D’Andrea (* 1979), italienischer Schriftsteller
 Marco D’Andrea (* 1989), deutscher Pâtissier
 Michael D’Andrea, Beamter der Central Intelligence Agency
 Stefania D’Andrea (* 1974), italienische Bogenbiathletin

Andrea ist der Familienname folgender Personen:
 Luís d’Andrea (1934–2012), italienischer Ordensgeistlicher, Bischof von Caxias do Maranhão
 Palmyro Paulo Veronesi d’Andréa (1925–2006), brasilianischer Ingenieur und Politiker

Siehe auch:
 Andreae
 De Andrea
 Andrea